Il doppio maschile  del torneo di tennis Adidas International 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Lleyton Hewitt e Sandon Stolle 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Davis Adams /  John-Laffnie de Jager (semifinali)

 Wayne Arthurs /  Patrick Rafter (semifinali)
 Aleksandar Kitinov /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Adidas International 2000
ATP Tour 2000